Jimmy the Kid (film, 1982) est un film américain réalisé par Gary Nelson en 1982.
 Jimmy the Kid (film, 1999) est un film allemand réalisé par Wolfgang Dickmann en 1999.